Arrabeo – re della Lincestide, discendente dagli aristocratici di Corinto (Bacchiadi). Si ribellò al suo re Perdicca II di Macedonia nel 424 a.C. Brasida, generale Spartano aiutò Perdicca contro Arrabeo.
Arrabeo – figlio di Aeropo di Lincestide, cospirò contro Filippo II di Macedonia. Venne condannato a morte e giustiziato assieme al fratello Eromene.  Suo figlio Aminta fu ufficiale di cavalleria di Alessandro Magno.